Mesenzew ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Sergejewitsch Mesenzew (1911–1970), sowjetischer Architekt und Hochschullehrer
 Wladimir Petrowitsch Mesenzew (1781–1833), russischer General der Napoleonischen Kriege